Kasumi ist ein japanischer, weiblicher Vorname.

Kasumi bezeichnet weiterhin:

 KASUMI (Verschlüsselungsverfahren)
 Kasumi (Schiff, 1902), ein Torpedobootzerstörer der Akatsuki-Klasse (1901) der Kaiserlich Japanischen Marine (1902–1913)
 Kasumi (Schiff, 1937), ein Zerstörer der Asashio-Klasse der Kaiserlich Japanischen Marine (1939–1945)
 Kasumi Rock, Felsformation an der Kronprinz-Olav-Küste des Königin-Maud-Lands, Antarktika
 Kasumi-hyōga, japanischer Name für den Disbreen an der Kronprinz-Olav-Küste des Königin-Maud-Lands, Antarktika